Torsten je mužské rodné jméno, užívané ve Švédsku, Dánsku a Německu. Mezi jeho nositele patří následující osoby:
 Torsten Amft (* 1971) – německý módní návrhář a umělec
 Torsten Bréchôt (* 1964) – bývalý německý judista
 Torsten Carleman (1892–1949) – švédský matematik
 Torsten Frings (* 1976) – německý fotbalista
 Torsten Gütschow (* 1962) - německý fotbalista
 Torsten Hägerstrand (1916–2004) – švédský geograf
 Torsten Lilliecrona (1921–1999) – švédský herec
 Torsten Ralf (1901–1954) – švédský tenorista
 Torsten Reißmann (1956-2009) - německý judista
 Torsten Stålhandske (1593–1644) – švédský generál
 Torsten Ullman (1908-1993) - švédský sportovní střelec
 Torsten Voss (* 1963) - německý atlet a bobista
 Torsten Wiesel (* 1924) - švédský neurofyziolog
 Torsten de Winkel – německý hudebník

Etymologie 
Ve staré severštině se jméno zapisovalo jako Þórsteinn. Samotné jméno se skládá ze slov Thór (severský „bůh hromu a války“) a sten (švédský výraz pro „kámen“). Může tak být přeloženo jako „Thórův kámen,“ „Thórovo kladivo,“ či „neústupný jako Thór.“ Starou zkratkou jména Torsten je Toste.

Reference